Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1982 — 50-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стало могилёвское «Торпедо».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1982 году
Спорт в Белоруссии в 1982 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу